Thomas Percy (1e graaf van Worcester) (1343-1403)
 Thomas Percy (7e graaf van Northumberland) (1528-1572)
 Thomas Percy (Gunpowder Plot) (overleden 1605), een van de samenzweerders in het Gunpowder Plot
 Thomas Percy (bisschop van Dromore) (1729-1811)